John Milton – angielski pisarz, autor m.in. Raju utraconego.
 John Milton – amerykański polityk, uczestnik wyborów prezydenckich w 1789 roku
 John Milton – amerykański polityk, poczmistrz generalny w latach 1840–1841
 John Milton – amerykański polityk, gubernator Florydy w latach 1861–1865
 John Milton – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w latach 1853–1857
 John Milton – amerykański polityk, senator w 1938 roku
 John Milton – amerykański pisarz i naukowiec, profesor University of South Dakota